У́лица Вереса́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вересаева — улица в Казани.
 Улица Вересаева — улица в Москве.
 Улица Вересаева — улица в Новосибирске.
 Улица Вересаева — улица в Туле.

Украина 
 Улица Вересаева — улица в Донецке.

Крым 
 Улица Вересаева — улица в Феодосии.